Der falsche Prinz steht für:

 Das Märchen vom falschen Prinzen, ein 1826 erschienenes Kunstmärchen Wilhelm Hauffs
 Er als falscher Prinz; Der falsche Prinz, deutsche Titel eines US-amerikanischen Stummfilms von Hal Roach (1920), siehe His Royal Slyness
 Der falsche Prinz (1922), deutscher Märchen-Stummfilm von Erwin Báron
 Der falsche Prinz. Leben und Abenteuer des Harry Domela, Roman von Harry Domela (erschienen 1927)
 Der falsche Prinz (1927), deutscher Stummfilm von Heinz Paul, Verfilmung des Romans von Harry Domela
 Der falsche Prinz (1957), tschechoslowakisch-bulgarischer Märchenfilm von Václav Krška
 Der falsche Prinz (1967), deutscher Märchenfilm von Peter Trabold
 Der falsche Prinz (1985), tschechoslowakisch-deutscher Märchenfilm von Dušan Rapoš